Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, thans Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde
 NMT Shipping, een Nederlands scheepvaartbedrijf
 Nordic Mobile Telephone, een analoge mobiele telefoniestandaard
 Network Multimedia Tank, een multimediaspeler die in een computernetwerk geplaatst kan worden